Michael o Mike Robinson possono riferirsi a:

 Michael Robinson (1958-2020), calciatore irlandese
 Michael Robinson (1983-), giocatore statunitense di football americano
 Mike Robinson (1956-), architetto e designer statunitense